RVR ist die Abkürzung für:

 Regionalverband Ruhr, den Zweckverband der Kreise und kreisfreien Städte des Ruhrgebiets
 Rīgas Vagonbūves Rūpnīca, ein lettisches Waggonbauunternehmen
 Runway Visual Range (Landebahnsichtweite)
 Ruderverein Rüsselsheim, siehe Rüsselsheimer Ruder-Klub 08#Geschichte
 rapid virological response, der wichtigste positive Vorhersageparameter für einen anhaltenden Therapieerfolg in der Hepatitis-C-Behandlung
 Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland

RvR ist die Abkürzung für:

 Realm vs Realm, eine Spielvariante in Onlinerollenspielen, wie zum Beispiel Dark Age of Camelot. EA Mythic hat sich die Rechte für diese Bezeichnung gesichert.